de hoofdpersoon in de carnavalshit Ome Cor heb een drilboor van André van Duin
de Utrechtse volkszanger Ome Cor, geparodieerd door Joris Linssen
Cor van der Gijp, ex-voetballer, oom van René van der Gijp
Ome Cor, film uit 2022 van Martin van Waardenberg